Eisenia ist:

 eine Gattung der Braunalgen, siehe Eisenia (Algen)
 eine Gattung der Regenwürmer, siehe Eisenia (Regenwürmer)

Beide wurden nach dem schwedischen Naturforscher Gustaf Eisen benannt.
 Siehe auch
 Eiseniella